Dubljevići est un toponyme qui peut désigner :
Dubljevići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Dubljevići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plužine.